Stanley Park kan verwijzen naar:

Stanley Park (Liverpool), een park in Liverpool, Engeland
Stanley Park Stadium, het toekomstig voetbalstadion van Liverpool FC.
Stanley Park (Vancouver), een groot stadspark (404.9 hectare) in Vancouver, Canada.
Stanley Park (roman), de eerste roman van de Canadese auteur Timothy Taylor.
Stanley Park (Westfield), Massachusetts, VS
Stanley Park (Blackpool), een park in Blackpool, Engeland
Stanley Park (2010), Britse film uit 2010 
Parkhill/Stanley Park, Calgary, een buurt in Calgary, Canada.